Oto (mitologia) — personagem da mitologia grega
 Oto (Iowa) — cidade do estado de Iowa, Estados Unidos
 Otto (cantor)
 2962 Otto — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos